Augustin Perwanger – cortigiano bavarese e martire del movimento anabattista
 Krzysztof Perwanger – scultore polacco
 Markus Perwanger – giornalista, conduttore televisivo e politico italiano